Dehmer ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Dehmer (* 1973), deutscher Kommunalpolitiker
 Dagmar Dehmer (* 1965), deutsche Journalistin und ehemalige Politikerin (Die Grünen)
 Michael Dehmer (* vor 1968), deutscher Säbelfechter
 Sebastian Dehmer (* 1982), deutscher Triathlet